Баур () — немецкая фамилия:

Известные носители:
 Баур, Альберт (1897—1906) — немецкий живописец.
 Баур, Анри (1872—1932) — австрийский борец греко-римского стиля, призёр внеочередных Олимпийских игр.
 Баур, Артур (1915—2010) — швейцарский журналист и лингвист.
 Баур, Вильгельм (1826—1897) — германский писатель и богослов.
 Баур, Ганс (1897—1993) — группенфюрер СС, личный пилот Адольфа Гитлера.
 Баур, Ганс (скульптор) (1829—1897) — немецкий скульптор.
 Баур, Гоффредо — итальянский лыжник.
 Баур, Грация (род. 1981) — немецкая певица.
 Баур, Густав Адольф Людвиг (1816—1899) — немецкий теолог и проповедник.
 Баур, Джин (род. 1962) — активист защиты животных, автор бестселлера.
 Баур, Маркус (род. 1971) ― бывший немецкий гандболист, ныне тренер.
 Баур, Михаэль (род. 1969) — австрийский футболист, полузащитник.
 Баур, Родион Христианович (1667—1717) — русский военачальник шведского происхождения, генерал от кавалерии.
 Баур, Фердинанд Кристиан (1792—1860) — немецкий теолог.
 Баур, Франц Адольф Грегор (1830—1897) — немецкий учёный-лесовод.
 Баур, Фридрих Вильгельм (1734—1783) — военачальник, военный инженер.
 Баур, Элеонора — нацистка.
 Баур, Эмиль (1873—1944) — немецкий физикохимик.
 Баур, Эрвин (1875—1933) — немецкий ботаник и генетик.
 Баур, Юрг (1918—2010) — немецкий композитор.

См. также

Примечания